Excision peut faire référence à :

 excision, une pratique concernant l'ablation d'une partie d'un tissu biologique ;
 Excision, un DJ et producteur de dubstep ;
 Excision, un film d'horreur américain sorti en 2012.

Voir aussi 
 Théorème d'excision, un théorème de topologie algébrique